Jonas Persson ist der Name folgender Personen:

* Jonas Persson (Handballspieler) (* 1969), schwedischer Handballspieler
 Jonas Persson (Fußballspieler) (* 1970), schwedischer Fußballspieler 
 Jonas Persson (Schwimmer) (* 1983), schwedischer Schwimmer

Jonas Persson ist der Name folgender fiktiven Personen:
 Jonas Persson, eine Figur im Film Licht im Winter